Tierney steht für:

 Tierney (Vorname), weiblicher Vorname
 Tierney-Halbinsel, Halbinsel der Thurston-Insel, Antarktis

Tierney ist der Familienname folgender Personen:
 Alison Tierney, britische Pflegetheoretikerin
 Andrea Tierney (* 1955), österreichische Malerin

 Gene Tierney (1920–1991), US-amerikanische Schauspielerin
 Jacob Tierney (* 1979), kanadischer Schauspieler, Drehbuchautor und Regisseur
 James Tierney (* 1947), US-amerikanischer Anwalt und Politiker

 Kathleen Tierney, Pseudonym von Caitlín R. Kiernan (* 1964), US-amerikanische Schriftstellerin
 Kevin Tierney (* 1950), kanadischer Filmproduzent und Autor
 Kieran Tierney (* 1997), schottischer Fußballspieler
 Lawrence Tierney (1919–2002), US-amerikanischer Schauspieler
 Lawrie Tierney (1959–2011), schottischer Fußballspieler
 Malcolm Tierney (1938–2014), britischer Schauspieler
 Matt Tierney (* 1996), kanadischer Rugby-Union-Spieler
 Maura Tierney (* 1965), US-amerikanische Schauspielerin
 Michael Tierney (1839–1908), irisch-US-amerikanischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Hartford
 Myles Tierney (1937–2017), US-amerikanischer Mathematiker
 Natasha Nicole Tierney, bürgerlicher Name von Veruca James, US-amerikanische Pornodarstellerin
 Patrick Lennox Tierney (1914–2015), US-amerikanischer Japanologe und Kunsthistoriker
 Richard L. Tierney (* 1936), US-amerikanischer Schriftsteller
 Ross Tierney (* 2001), irischer Fußballspieler
 Tom Tierney (* 1976), irischer Rugby-Union-Spieler
 William Laurence Tierney (1876–1958), US-amerikanischer Politiker